Karpinski peut faire référence à : 
 Alexandre Karpinski (1846-1936), géologue et minéralogiste russe.
 Jacek Karpiński, nom de guerre Mały Jacek (1927-2010), ingénieur électronicien et informaticien polonais.
 Janis Karpinski (née en 1953), militaire américaine.
 Louis Karpinski (1878-1956), mathématicien et historien des sciences américain.
 Marek Karpinski (née en 1948), informaticien et mathématicien.
 Stefan Karpinski, informaticien américain.
 Wojciech Karpiński (1943-2020), écrivain polonais, historien des idées et critique littéraire.
 Włodzimierz Karpiński (né en 1961), homme politique polonais.